А́рия Э́ллисон Баре́йкис (; род. , Блумингтон) — американская актриса.

Биография 
Ария Эллисон Барейкис родилась 21 июля 1966 года в Блумингтоне, штат Индиана, США. Её отец профессор немецкой литературы в Индианском университете.

После окончания Стенфордского университета в 1988 году, Ария некоторое время работала помощником адвоката, но затем, решив стать актрисой, начала посещать уроки актёрского мастерства в Нью-Йорке. Дебютировала в кино в 1992 году с эпизодической ролью в короткометражной версии фильма «Квартирка Джо». Стала известна благодаря роли Кейт в фильме «Мужчина по вызову» и его продолжении. С 2009 по 2011 год играла в сериале «Саутленд». Также периодически играет в театре.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Стэнфордского университета
Киноактрисы США